50th Street – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 50th Street – stazione della metropolitana di New York, situata sulle linee IND Eighth Avenue e IND Queens Boulevard
 50th Street – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT West End